Ла Ислета има више значења:

 Ла Ислета (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ислета (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ислета (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ислета, Ислоте (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ислета (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ислета (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ислета (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ислета (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ислета (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ислета, Рио Тамеси (Тампико), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ислета (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ислета (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ислета (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ислета (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ислета (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ислета, Бенито Хуарез (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ислета (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ислета (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ислета (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ислета (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику